Ommastrephidae är en familj av bläckfiskar. Enligt Catalogue of Life ingår Ommastrephidae i ordningen Teuthida, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Oegopsida, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ommastrephidae 21 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Ommastrephidae